El término sesgo hace referencia a:

Astronomía 
 Sesgo de Malmquist.

Electrónica 
 Sesgo de reloj.

Información 
 Sesgo de información científica.
 Sesgo en publicación científica.
 Sesgo mediático en periodismo.

Matemáticas 
 Sesgo de selección.
 Sesgo estadístico.
 Sesgo muestral.

Psicología 
 Sesgo cognitivo.
 Sesgo de grupo.
 Sesgo de autoservicio.
 Sesgo de confirmación.
 Sesgo de correspondencia.
 Sesgo de memoria es un tipo de sesgo cognitivo.
 Sesgo político.